Znàmenskoie (en rus: Знаменское) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 150 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea